Backenbach ist ein Gewässername:

 Backenbach (Agger) oder Lehmichsbach, rechter Zufluss der Agger bei Rott, Stadtteil Vilkerath, Overath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen; läuft größtenteils im Naturschutzgebiet Lehmichsbachtal
 Backenbach (Salm), linker Zufluss der Salm beim Kloster Himmerod, Ortsgemeinde Großlittgen, Landkreis Bernkastel-Wittlich, Rheinland-Pfalz